Бекингтон - фамилия и топоним:

Фамилия 
 Бекингтон, Элис (1868—1942) — американская художница.

Топоним 
 Бекингтон — деревня в графстве  Сомерсет, Англия.

См. также 
 Бевингтон